Dalma ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Dalma (1919–1999), kroatisch-österreichischer Journalist
 Rubi Dalma (1906–1994), italienische Schauspielerin
 Sergio Dalma (* 1964), spanischer Popsänger

Dalma bezeichnet:
 Dalma (Hafen), Fährhafen von Dschabal az-Zanna
 Delma, Insel der Vereinigten Arabischen Emirate

Dâlma ist die Bezeichnung von:
 Dâlma (Buzău), Dorf im Kreis Buzău (Rumänien)
 Dâlma (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți (Rumänien)

Siehe auch:
 Dalmas